Die Abkürzung AMN steht für:
 Afghanistan Mission Network, Netzwerk für NATO-geführte Missionen in Afghanistan
 Al-Masdar News, arabisches Nachrichtenportal
 Directorate of General Security, arabischer Name des ehemaligen irakischen Geheimdienstes 
 IATA-Code des Gratiot Community Airport in Alma, Michigan
 Alianța Moldova Noastră, ehemalige Partei in der Republik Moldau

Amn ist:
 Airman, Dienstgrad der US Air Force
 fiktives Land im Computerspiel Baldur’s Gate II: Schatten von Amn (2000)

Abkürzung